Dukla Praha henviser til flere artikler:
 FK Dukla Praha – en fodboldklub 
 HC Dukla Praha – en håndboldklub hjemmehørende i Prag,  Tjekkiet.